Viroqua (Wisconsin), een plaats in Wisconsin.
 Viroqua (geslacht), een geslacht van spinnen.